

Personnages célèbres 
 Kazimierz Pułaski, général polonais héros de la guerre d'indépendance des États-Unis.
 Franciszek Ksawery Pułaski, maréchal de la Confédération de Bar de Przemyśl, frère de Kazimierz Pułaski.
 Franciszek Pułaski, capitaine de la Confédération de Bar, cousin des précédents.

Événement historique 
 Bataille de Ft. Pulaski (), Liste des batailles de la guerre de Sécession.

Personnages de fiction 
 Katherine Pulaski, est le médecin-chef de l' en 2365.

Toponyme 

 Pulaski, une ville située en Géorgie ;
 Pulaski, un village de l'Illinois ;
 Pulaski, une ville du comté de Davis, en Iowa ;
 Pulaski, village dans l’État de New York ;
 Pulaski, ville du Tennessee ;
 Pulaski, ville de Virginie ;
 Pulaski, village du Wisconsin.

Comté des États-Unis 
 le comté de Pulaski, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Pulaski, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Pulaski, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Pulaski, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Pulaski, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Pulaski, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Pulaski, situé dans le Commonwealth de Virginie.

Transport 
Plusieurs stations du métro de Chicago :
 Pulaski sur la ligne bleue ;
 Pulaski sur la ligne orange ;
 Pulaski sur la ligne rose ;
 Pulaski sur la ligne verte.

Divers 
 Pulaski,  un outil à main spécial utilisé pour la lutte contre les incendies.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme